Trois navires de l'United States Navy ont été nommés USS Henley :

l', un destroyer de  lancé en 1912 et vendu en 1934 ;  
l', un destroyer de classe Bagley lancé en 1937 et coulé en 1943 ;
l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1945 et vendu en 1974.

Henley